Umar ibn al-Chattab – drugi kalif
 Umar – chan bułgarski
 Umar al-Murtada – kalif Maroka z dynastii Almohadów (tylko o lokalnej władzy)
 Umar ibn Jahja – sułtan Maroka z dynastii Marynidów
 Umar Uelasma – sułtan Ifatu

Zobacz też 

 
 Omar